Fabi è un personaggio immaginario creato dallo scrittore Joachim Masannek, appare nei libri e nei film de 'La Tribù del pallone' ed è interpretato da Constantin Gastmann. 

Il suo soprannome è "Fabi l'ala destra più veloce del mondo".

Fabi è il migliore amico di Leon e insieme vengono soprannominati i "Gemelli del Goal". È un ragazzo irriverente e sfacciato, ma riesce sempre a non farsi punire sfoderando il suo sorriso disarmante. È il primo della Tribù del pallone che mostra un po' di gentilezza verso Vanessa, la nuova arrivata nel primo episodio.
Proprio a causa di questo suo interesse per le ragazze litiga con Leon molte volte e ciò lo porta a separarsi dal resto della squadra.

Nel terzo episodio, infatti, lo si vede a capo di una squadra femminile, le Vipere Striscianti, che sfida la Tribù ad una partita di calcio.
Fabi è innamorato di Vanessa fin dalla prima volta che si sono incontrati, ma lei non dimostra di essere interessata a lui, anche perché già impegnata con Leon. Fabi rimane quindi sempre all'ombra del suo migliore amico e ciò lo porta a covare del risentimento verso di lui.
Riuscirà tuttavia a mettere da parte il proprio rancore e tornerà ad essere il migliore amico di Leon.

Personaggi de La tribù del pallone
Calciatori immaginari